Привра́тник:
 Привратник — страж при вратах, у ворот.
 Привратник — сфинктер, отделяющий пилорическую часть желудка от ампулы двенадцатипёрстной кишки.
 «Привратник» — роман писателей Марины и Сергея Дяченко в стиле фэнтези, 1994 год, первая книга из цикла «Скитальцы».
 Привратник — офицерская должность внешнего или внутреннего охранника масонской ложи.

 «Привратники» — документальный фильм 2012 года.

См. также 
 Gatekeeper
 Страж порога
 Тайлер ()